Doenst ist der Familienname folgender Personen:

 Eline Doenst (* 2006), deutsche Schauspielerin
 Torsten Doenst (* 1969), deutscher Herzchirurg, Forscher und Hochschullehrer